Будущее:

 Будущее — часть линии времени, множество событий, которые ещё не произошли, но произойдут.
 Будущее время — граммема грамматической категории времени.
 «Будущее» — роман Дмитрия Глуховского.
 Будущее — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 «Будущее» — российский негосударственный пенсионный фонд, образованный слиянием фондов «Благосостояние» и «Стальфонд».
 Будущее Вселенной
 Будущее Земли

Фильмы 
 «Будущее» — американско-немецкая кинодрама 2011 года.
 «Будущее» — французско-германская кинодрама 2016 года.

См. также 
 Мы из будущего
 Человек будущего
 Назад в будущее
 Изобрести будущее
 Дневник будущего
 Физика будущего

Примечание